Могила Тараса Шевченка «Тарасова світлиця» — перший народний музей Тараса Шевченка. Тарасова могила - надпис на надгробку могили Т. Г. Шевченка.
 Тарасова гора, Тара́сова гора́, Черне́ча гора́ — гора в місті Канів, складова частина Шевченківського національного заповідника «Тарасова гора», місце поховання українського поета Тараса Шевченка.
  Тарасова могила (курган) поблизу с. Миролюбівка, Вільнянський район, Запорізька область.